Джамалутдин Магомедов:
 Магомедов, Джамалутдин Магомедович — лауреат Государственной премии СССР.
 Магомедов, Джамалутдин Махмудович (1908—1982) — советский и дагестанский политический и партийный деятель.